Ivantcha peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Иванча) :
Ivantcha, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Ivantcha, village bulgare de l'obchtina de Polski Trambech, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.